Jesse Niinimäki, finski hokejist, * 19. avgust 1983, Tampere, Finska.

Niinimäki je v prvem delu kariere igral za domača kluba Tappara Tampere in Ilves Tampere. Kasneje je relativno pogosto menjaval klube. Sredi sezone 2008/09 je prišel na preizkušnjo v klub HDD Tilia Olimpija, kjer je odigral osem prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel po en gol in podajo, nato je klub zapustil.

Pregled kariere
Posodobljeno: 15. januar 2009

|-
| Tappara Tampere
| Jr. C SM-sarja
| 98/99
|
| 22
| 7
| 22
| 29
|
| 18
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Jr. B SM-sarja
| 99/00
|
| 14
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Jr. B SM-sarja
| 99/00
|
| 14
| 0
| 5
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Jr. A SM-Liiga
| 00/01
|
| 18
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Jr. B SM-sarja
| 00/01
|
| 16
| 3
| 5
| 8
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| SM-Liiga
| 01/02
|
| 16
| 2
| 4
| 6
| +2
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Ilves Tampere
| Jr. A SM-Liiga
| 01/02
|
| 27
| 9
| 23
| 32
| +7
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| SM-Liiga
| 02/03
|
| 41
| 4
| 13
| 17
| -14
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sport Vaasa
| Mestis
| 02/03
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Jr. A SM-Liiga
| 02/03
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| Jr. A I divisioona
| 02/03
|
| 3
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +2
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| SM-Liiga
| 03/04
|
| 10
| 3
| 3
| 6
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ilves Tampere
| SM-Liiga
| 04/05
|
| 18
| 4
| 4
| 8
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Roadrunners
| AHL
| 04/05
|
| 24
| 1
| 0
| 1
| -6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| SM-Liiga
| 05/06
|
| 34
| 4
| 8
| 12
| -11
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| JYP Jyväskylä
| SM-Liiga
| 05/06
|
| 19
| 6
| 8
| 14
| -7
| 12
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Luleå HF
| Elitserien
| 06/07
|
| 37
| 7
| 8
| 15
| -1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| DEL
| 06/07
|
| 9
| 4
| 9
| 13
| 0
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| -5
| 0
|-
| Luleå HF
| Elitserien
| 07/08
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HPK Hämeenlinna
| SM-Liiga
| 07/08
|
| 17
| 1
| 4
| 5
| -11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Nationalliga A
| 07/08
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| LeKi Lempäälä
| Mestis
| 08/09
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |366
| bgcolor="#7FFF00" |62
| bgcolor="#7FFF00" |131
| bgcolor="#7FFF00" |193
| bgcolor="#7FFF00" |-40
| bgcolor="#7FFF00" |228
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |-8
| bgcolor="#7FFF00" |2
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2002
Hokejisti Ilves Tampere
Hokejisti Sport Vaasa
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti JYP Jyväskylä
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti HPK Hämeenlinna
Hokejisti HC Davos
Hokejisti LeKi Lempäälä
Hokejisti HK Olimpija